David Fernández Domingo (Villaconejos, 1977), ciclista espanyol.
 David Fernández Miramontes (La Corunya, 1976), futbolista gallec.
 David Fernández Ortiz (Igualada, 1970), actor i humorista català.
 David Fernández Rivera (Vigo, 1986), poeta, dramaturg i director teatral espanyol.
 David Fernández Rodríguez (Oviedo, 1972), futbolista asturià.
 David Fernàndez i Ramos (Barcelona, Països Catalans, 1974), periodista i activista català, militant de la CUP.
 David Fernàndez i Aguilera, empresari i activista català, vicepresident de l'ANC.